MMC může být:

Počítačová technika:

 MultiMediaCard
 Microsoft Management Console
 Malicious mobile code (malware)

Firmy:

 MMC Norilsk Nickel
 Mitsubishi Motors
 Morgan Motor Company

Ostatní použití:

 Obřízka (medical male circumcision)
 Facelift (minor model change)
 4-MMC (stimulační droga)
 eMMC (
 Borová vlákna (Metal matrix composite)
 Magellanovy oblaky (Mini Magellanic Cloud)
 římské číslice pro 2100